Goyescas (Granados), òpera en un acte i tres escenes amb música d'Enric Granados i llibret de Fernando Periquet 
 Goyescas (pel·lícula), pel·lícula musical espanyola dirigida per Benito Perojo en 1942 i protagonitzada per Imperio Argentina, Rafael Rivelles i Armando Calvo
 Goyescas (Suite per a piano), suite per a piano d'Enric Granados, composta l'any 1911